Ліндаль () — шведське прізвище.

 Гедвіг Ліндаль (1983) — шведська футболістка, воротар. Бронзова призерка чемпіонату світу.
 Ерік Ліндаль (1891—1960) — шведський економіст, представник стокгольмської школи.
 Катрін Ліндаль (1970) — шведська керлінгістка, дворазова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу.
 Маргарета Ліндаль (1974) — шведська керлінгістка, чемпіонка світу, олімпійська призерка.
 Маріта Ліндаль (1938;—2017) — фінська модель, «Міс Світу» 1957 року.
 Нік Ліндаль (1988) — австралійський тенісист шведського походження.
 Томас Ліндаль (1938) — шведський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії

Шведські прізвища